Als Gängeviertel wurden in einigen Städten eng bebaute Wohnquartiere in Teilen der Altstadt benannt. Die Häuser waren zumeist nur durch schmale Straßen, zum Teil verwinkelte oder labyrinthartige Hinterhöfe, Torwege und Gänge verbunden. Bekannt sind u. a.:
 das Gängeviertel in Hamburg
 das Kapitänsviertel in Flensburg - Jürgensby
 das abgerissene Gängeviertel in Königsberg, Königsberg in Preußen
 der Schnoor in Bremen

Stadtviertel